Les Heteroneura sont un infra-ordre d'insectes, qui appartient à l'ordre des Lepidoptera (papillons) et au sous-ordre des Glossata. 

Ce groupe est caractérisé par sa nervation : il regroupe en effet les papillons hétéroneures, c'est-à-dire dont la disposition des nervures diffère entre l'aile antérieure et l'aile postérieure.

Les Heteroneura comprennent plus de  des espèces de lépidoptères connues, réparties dans , classées comme suit, d'après une synthèse publiée en 2011 :
 clade des Nepticulina Meyrick, 1928
 super-famille des Nepticuloidea Stainton, 1854 — 
 clade des Eulepidoptera Kiriakoff, 1948
 clade des Incurvariina Börner, 1939
 super-famille des Andesianoidea Davis & Gentili, 2003 — 
 super-famille des Adeloidea Bruand, 1850 — 
 clade des Etimonotrysia Minet, 1984
 super-famille des Palaephatoidea Davis, 1986 — 
 super-famille des Tischerioidea Spuler, 1898 — 
 clade des Ditrysia Börner, 1925 —  (voir l'article détaillé), qui regroupent  et environ  des espèces de lépidoptères connues

Une analyse génétique réalisée par Heikkila et al. (2015) permit de réaliser le cladogramme ci-dessous :

Références

Liens externes 
 
 

Glossata
Infra-ordre d'insectes (nom scientifique)
Lépidoptère (nom scientifique)
Taxon décrit en 1918